Комета — мале тіло Сонячної системи, яке обертається навколо Сонця і має хвіст.
 Комета — серія морських пасажирських теплоходів на підводних крилах.
 Комета — один з перших пароплавів у Європі.
 Комета — хокейний клуб з міста Брно, Чехія.
 «Комета» — науково-популярна книга Карла Сагана та Енн Друян.
 «Комета» (Messerschmitt Me 163) — німецький ракетний винищувач-перехоплювач часів Другої світової війни. Перший літак у світовій авіації перетнувший межу у 1000 км/год.

Фільми 

 «Комета» — радянський німий художній фільм 1929 року.
 «Комета» — радянський комедійний художній фільм 1983 року.